De tweemansbob voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 20 en 21 februari in het Alpensia Sliding Centre in Pyeongchang, Zuid-Korea.

Tijdschema

Uitslag 

 DQ = gediskwalificeerd, nadat Nadezjda Sergejeva betrapt werd op doping gebruik.

Vrouwen